Miejscowości w USA:
 Morristown – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Morristown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Morristown – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Morristown – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Morristown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Morristown – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Morristown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Morristown – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
 Morristown – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamblen
 Morristown – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Morristown (ang. Morristown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Morristown (ang. Morristown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Morristown (ang. Morristown Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille